Primera División 1965-1966 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1965-1966 – torneo di calcio spagnolo